Максютово — название населённых пунктов в России:

 Максютово — деревня в Белебеевском районе Башкортостана.
 Максютово — деревня в Бурзянском районе Башкортостана.
 Максютово — деревня в Зилаирском районе Башкортостана.
 Максютово — село в Кугарчинском районе Башкортостана.
 Максютово — деревня в Стерлибашевском районе Башкортостана.
 Максютово — деревня в Стерлитамакском районе Башкортостана.
 Максютово — деревня в Туймазинском районе Башкортостана.
 Максютово — село в Пугачёвском районе Саратовской области.

См. также 
 Разъезда Максютово — деревня в Белебеевском районе Башкортостана.